Krasnowolja (ukrainisch und russisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kowel, siehe Krasnowolja (Kowel)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Ljuboml, siehe Krasnowolja (Ljuboml)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Manewytschi, siehe Krasnowolja (Manewytschi)